Termin MUG ima više značenja.

 Dvolančana uracil-DNK glikozilaza, enzim
 Mug Root Beer, piće